Памела Энн Смарт (,  род. 16 августа 1967 года; урождённая Воуджас; ) — американская учительница, которая совращала обучающихся, а позже организовала с их помощью убийство собственного мужа. В настоящее время она отбывает пожизненный срок в исправительном учреждении для женщин Бэдфорд-Хиллс в Нью-Йоркском округе Уэстчестер.

Биография 
Памела Смарт была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Она продолжает отбывать наказание в исправительном центре для женщин «Bedford Hills Correctional Facility for Women» в округе Уэстчестер, штате Нью-Йорк. Смарт является активисткой феминистского движения «Национальная организация для женщин». В 1996 году она подверглась нападению и была серьезно избита двумя своими сокамерницами, в результате ей пришлось вставлять металлическую пластину в левую часть головы. 

Периодически Памелла подает иски на руководство и персонал тюрьмы. В 2009 году суд удовлетворил иск Смарт и заключенной Кэролин Вармус в отношении сотрудника охраны исправительного учреждения признав его виновным в домогательствах к заключенным и постановил выплатить им моральную компенсацию размером в 23.375$. В 2002, 2004 и начале  2005 года Смарт пыталась добиться для себя установления минимального срока заключения, после которого она сможет просить о досрочном освобождении, однако в июле того же года суд штата Нью-Йорк отклонил последний поданный заключенной запрос.

В массовой культуре 
 Во втором сезоне сериала «Закон и порядок» (эпизод «Renunciation») было использовано дело Памелы Смарт.
 В фильме «Murder in New Hampshire: The Pamela Wojas Smart Story» использовано дело Памелы Смарт.
 Фильм «За что стоит умереть» частично основан на этой истории.
 Дело Памелы Смарт было взято за основу для эпизода «Fast Times at Buddy Cianci Jr. High» в 4 сезоне мультсериала «Гриффины».
 В фильме «Соблазнение» 2003 упоминается дело Памелы Смарт.

Примечания

Ссылки 
 ПАМЕЛА СМАРТ: УРОК СОВРАЩЕНИЯ
 Материалы по делу на английском языке 

Осуждённые пожизненно в США
Мужеубийцы
Убийцы США
Преступники Нью-Гэмпшира
Выпускники Колледжа Мерси (Нью-Йорк)